Svetovni pokal v alpskem smučanju 2004 je osemintrideseta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 25. oktobrom 2003 in 14. marcem 2004. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Anja Pärson in Hermann Maier.

Koledar

Moški

Ženske

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Superveleslalomski seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Superveleslalomski seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

2004
2004 v športu